Indonesië
 Krucil (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Krucil (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java